Berbești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Berbești (Vâlcea), Stadt im Kreis Vâlcea

 Berbești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Berbești (Laloșu), Dorf in der Gemeinde Laloșu, Kreis Vâlcea